Сентрал может означать:

 Сентрал (Баия) — муниципалитет в Бразилии в штате Баия.
 Сентрал (Аляска) — статистически обособленная местность, штат Аляска, США.
 Сентрал (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт, расположенный в Сентрал, штат Аляска, США.
 Сентрал (футбольный клуб) — бразильский футбольный клуб из города Каруару, штата Пернамбуку.
 Сентрал (станция метро, Рио-де-Жанейро) — станция метрополитена Рио-де-Жанейро.
 Сентрал (Гонконг) — район в Гонконге.

См. также 
 Сентрал (станция метро)
 Централь (значения)
 Центральный